Non sequitur puede referirse a:

 Non sequitur (lógica), una falacia lógica en la que la conclusión a la que se llega no se deduce por su premisa.
 Non sequitur (figura literaria), un comentario irrelevante, y en ocasiones cómico, frente a un tema o declaración anterior.